Wäffler ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Wäffler (1910–2003), Schweizerisch-deutscher Physiker
 Rudolf Wäffler (1804–1867), Schweizer Politiker